Пулен:

 Пулен () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.
 Пулен, Мари-Филип (, род. 1991) — канадская хоккеистка.
 Амели Пулен () — главная героиня французского художественного фильма «Необыкновенная судьба Амели Пулен», в русском прокате «Амели» (2001).

См. также 
 Пуллен